Volpetta (Vulpecula) – debole costellazione settentrionale
 Volpetta – diminutivo di volpe
 Volpetta – frazione italiana del comune di Chialamberto